Verortung steht für:

 Ortsbestimmung, auch Positionsbestimmung oder Lokalisierung
 die Zuweisung einer Koordinate im Messnetz, siehe Georeferenzierung

Siehe auch:
 Lokalisation
 Lokalisierung